Teenage Angst – singolo dei Placebo del 1996
Teenage Angst – film del 2008 diretto da Thomas Stuber